Joanna kan avse:
 Kvinnonamnet Joanna, se Johanna
 Joanna (djur), ett släkte fjärilar